Deze pagina bevat een lijst van bergen in Zwitserland.

Zie ook 
 Lijst van Zwitserse bergpassen

 
Zwitserland
Bergen